

Лип — річка в Пермському краї та Удмуртії, права притока Сіви
 Лип — річка в Удмуртії, права притока Чепци

Дивись також 
 Лип-Селяни
 Малий Лип